Korra, albániai település Elbasan megyében
Korra, tibeti település 
Korra, a Korra legendája című amerikai animációs sorozat főszereplője